А́льбрехт-Фрі́дріх () — німецьке ім'я.
Альбрехт-Фрідріх (герцог Пруссії)
Альбрехт-Фрідріх (граф)
Альбрехт-Фрідріх (маркграф)

Німецькі імена